|}

Die Bahnstrecke Salerno–Avellino–Benevento liegt in Kampanien und verbindet die Provinzen Salerno, Avellino und Benevento  über die gleichnamigen Städte miteinander.

Die Strecke Salerno–Avellino–Benevento hat eine rein regionale und keine nationale Bedeutung für den Schienenverkehr, abgesehen von einem einzigen Zug pro Tag, der nach Rom pendelt. Die Linie verbindet die Hauptstädte der Provinzen Salerno, Avellino und Benevent, sowie einige weitere wichtige Zentren, wie Solofra, Fisciano und die Universität von Salerno.

Der Abschnitt von Mercato San Severino nach Salerno wurde nach einer Bauzeit von 25 Jahren am 30. September 1990 fertiggestellt. Der übrige Teil ist bereits seit dem 19. Jahrhundert in Betrieb. Die gesamte Strecke ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Hauptsächlich kommen Triebwagen der Reihe FS ALn 668 sowie der Coradia-LINT zum Einsatz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien